KWS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kwailabesi (Isole Salomone)